Conanthera är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Conanthera ingår i familjen Tecophilaeaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sparrisordningen
Conanthera